Cyclostrema shrammi är en snäckart som först beskrevs av Fischer 1857.  Cyclostrema shrammi ingår i släktet Cyclostrema och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
shrammi